

Libri 
 Sete – romanzo del 2017 di Jo Nesbø, undicesimo della serie di Harry Hole 
 Sete – romanzo di Amélie Nothomb del 2019

Musica 
 Sete – singolo di Mezzosangue del 2022
 Sete – album di Mezzosangue del 2022

Altro 
 Sete – bisogno di bere
 Sète – comune francese
 Sete (Törst) – film del 1949 diretto da Ingmar Bergman